Bepaalde soorten van Platkopvissen zoals Cociella crocodilus, Papilloculiceps longiceps en Cymbacephalus beauforti
een familie van baarsachtige vissen, de Pinguipedidae